In 1928 werd het 23ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 8 april tot 17 juni. America werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1928